

Calcio 
 Prima Divisione – massimo livello del campionato italiano di calcio dal 1921 al 1926
 Lega Pro Prima Divisione – terzo livello del campionato italiano di calcio dal 2008 (ex «Serie C1»)
 Prima Divisione – massimo livello del campionato di calcio dell'Arabia Saudita
 Prima Divisione – massimo livello del campionato emiratino di calcio
 Prima Divisione – massimo livello del campionato libanese di calcio
 Prima Divisione – massimo livello del campionato siriano di calcio 
 Prima Divisione – massimo livello del campionato yemenita di calcio

Altri sport 
 Prima Divisione – quinto livello del campionato italiano di pallavolo
 Prima Divisione – nono livello del campionato italiano di pallacanestro